Palacio Luna hace referencia a varios artículos:

Construcciones

En España
Palacio de los Luna (Daroca).
Palacio de los Luna (Illueca).
Palacio de los Luna (Zaragoza).
Palacio de los Luna (Córdoba).
Palacio de Luna (Jerez de la Frontera).
Palacio del Conde Luna (León).

En Italia
Palacio Della Luna (Florencia).
Palacio Lupis-de Luna de Aragón (Grotteria).

En Corea del Sur
 Fortaleza de la Media Luna (Banwolseong).

Además
 El palacio de la luna, novela de Paul Auster.
 Templo de la Luna,  templo ceremonial inca en Huayna Picchu cerca de Machu Picchu, en Perú.